

Єфремовка — село, Павлодарський район, Павлодарська область

Єфремовка — село, Неклинівський район, Ростовська область
Єфремовка — присілок, Можгинський район, Удмуртія

Див. також 
 Єфремівка